Malcolm Dalrymple ist der Name folgender Personen:

* Malcolm Dalrymple (Leichtathlet) (* 1922), britischer Leichtathlet
 Malcolm Dalrymple (Fußballspieler) (* 1951), englischer Fußballspieler